«Алло, алло…» — пісня Аркадія Войтюка, що була представлена 6 квітня 2014 року. Автором слів та музики є сам співак. До пісні був відзнятий відеокліп.

Вперше згадки про пісню з'явились у мережі ще в грудні 2013 року, але на той момент текст пісні та сам трек були відсутні в просторах інтернету. Вперше пісня з'явилася 6 квітня 2014 року на офіційній сторінці співака Вконтакті. Дана пісня передає внутрішні переживання співака, котрі останнім часом його турбували.

Також співак зазначив, що збирається включити дану пісню до свого дебютного альбому.

Відеокліп 
Відео було представлене 10 квітня 2014 року. Відео зображує життя двох закоханих людей, що в один момент, не витримавши буденних навантажень, сваряться одне з одним. У ролі хлопця виступив учасник 3 сезону шоу Танцюють всі! Анатолій Сачівко. Сам Аркадій Войтюк показаний, співаючи у темній кімнаті на самоті.

Відео було відзняте з допомогою FreeFilm Production.

Примітки

Посилання 
 Текст пісні 
 https://www.facebook.com/StarProTV 

Сингли 2014